Африканские зелёные ужи () — род змей из семейства ужеобразных, обитающий в Африке.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 80 см до 1,3 м. Туловище очень стройное, с гладкой спинной и килеватой брюшной чешуёй. Окраска однотонная, разных оттенков зелёного. У некоторых видов присутствует рисунок из пятен или полос.

Образ жизни 
 
Населяют биотопы от саванн и редколесий в равнинных и горных тропических лесах. Хорошо лазают, впрочем их редко можно встретить в кронах высоких деревьев. Придерживаются кустарникового яруса. Селятся обычно вблизи водоёмов, хорошо плавают. Ведут дневной или сумеречный образ жизни. Питаются лягушками, ящерицами и мелкими змеями.

Имеют довольно спокойный нрав, поэтому часто содержатся в террариумах.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи.

Распространение 
Живут в Африке к югу от пустыни Сахары.

Классификация 
На июль 2018 года в род включают 20 видов:

Галерея

Примечания

Литература 
 Smith, 1847 : Illustrations of the Zoology of South Africa; Consisting Chiefly of Figures and Descriptions of the Objects of Natural History Collected during an Expedition into the Interior of South Africa, in the Years 1834, 1835, and 1836 .... Vol. III. Reptilia. Part 26. London: Smith, Elder, & Co.

Ужеобразные
Пресмыкающиеся Африки